Mistrzostwa Świata w Koszykówce Kobiet 2018 – 18. edycja Mistrzostw Świata w koszykówce kobiet. Złoty medal w turnieju wywalczyły Amerykanki, Australijki były drugie natomiast gospodynie imprezy Hiszpanki zdobyły brąz .

Areny mistrzostw

Wybór gospodarza 
Proces składania ofert na organizację mistrzostw rozpoczął się w październiku 2014 r. Zostały złożone oferty dwóch krajów. 31 października 2014 r. Potwierdzono, że Hiszpania i Izrael oficjalnymi kandydatami. 16 grudnia 2014 r. ogłoszono, że Hiszpania została wybrana gospodarzem nadchodzących Mistrzostw Świata.

Format rozgrywek 
Losowanie grup odbyło się 6 lutego 2018. Zespoły zostały podzielone na 4 grupy, z których bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają najlepsze drużyny z każdej z nich, zaś zespoły z miejsc 2. i 3. powalczą w dodatkowym meczu barażowym o miejsce w najlepszej ósemce.

Zakwalifikowane drużyny 
Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w koszykówce odbywają się przez mistrzostwa kontynentalne, wyjątkiem od tej reguły jest zwycięzca IO 2016.

Składy

Faza grupowa

Grupa A 

Tabela

Grupa B 

Tabela

Grupa C 

Tabela

Grupa D 

Tabela

Faza pucharowa 

 Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja finałowa

Przypisy 

2018